Буза — легкий хмільний напій із проса, гречки, ячменю
 Буза — бешкет, безладдя, скандал (розм.)
 Буза — застаріла назва забруднення в немитій овечій вовні
 Буза — застаріла назва осаду в рідинах

Топонім 

 Буза — село в Румунії, у повіті Клуж
 Буза — комуна у повіті Клуж

Паронім 
 Буз — діалектна назва бузку

Примітки